Baralla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Baralla (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Baralla (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar